Комузские языки – гипотетическая языковая семья. Фигурировала в классификации нило-сахарских языков Дж. Гринберга. Включала моногруппу гумуз и группу команских языков. В настоящее время, гипотеза о генетической связи языка гумуз с команскими языками отвергнута большинством ученых. Гумуз рассматривается как изолят, а команская группа возведена в ранг семьи.

Праязыки 
Гуле, пракоманский и прагумуз:

Литература
 Joseph Greenberg, 1963. The Languages of Africa (International Journal of American Linguistics 29.1). Bloomington, IN: Indiana University Press.

Примечания 

Нило-сахарские языки